Алматы марафон (также известный как Алматинский марафон) — ежегодный марафон, который проходит в последнее воскресенье апреля в городе Алма-Ата, Казахстан. Марафон является самым масштабным спортивным мероприятием Центральной Азии и с 2013 года входит в международную ассоциацию AIMS. Трассы «Алматы марафона» сертифицированы согласно правилам AIMS и IAAF и имеют категорию «B», но в связи с перепадом высот на дистанции, не соответствующим требованиям IAAF, мировые рекорды на нём не фиксируются.

По состоянию на 2019 год «Алматы марафон» включает в себя шесть дисциплин:
 традиционный марафон (42 км 195 м) для участников от 18 лет и старше;
 полумарафон (21 км 97,5 м) для участников от 18 лет и старше;
 забег-спутник (10 км) для участников от 15 лет и старше;
 скандинавская ходьба (10 км) для участников от 15 лет и старше;
 детский забег (3 км) для участников от 10 до 14 лет (не проводится с 2021 года);
 корпоративная эстафета Экиден (42 км 195 м) для команд из 6 человек от 16 лет и старше.

Маршрут 
До 2017 года включительно соревнования в каждой из дисциплин стартовали в Парке Первого Президента и у бизнес-центра «Нурлы Тау» (детская дистанция), местом финиша был Центральный стадион Алма-Аты.

В 2018 году обновлена сертификация трасс и изменен маршрут. Старт и финиш расположены в одном месте — на Площади Республики. На время марафона в Алма-Ате перекрываются ряд улиц. Так, с 2018 года маршрут марафона проходит через весь город: по пр. Назарбаева (от улицы Сатпаева до пр. Аль-Фараби), северную сторону Аль-Фараби, ул. Саина (от Аль-Фараби до пр. Абая), пр. Абая (от Саина до ул. Байтурсынова) и Сатпаева (от улицы Байтурсынова до пр. Назарбаева).

Организаторы 
Организаторами соревнования выступают — Корпоративный Фонд «Смелость быть первым», фитнес-клуб «World Class Almaty» и научно-образовательный Фонд имени академика Шахмардана Есенова, который также является учредителем «Алматы марафона».

Идея проведения Марафона в Алма-Ате появилась в 2012 году, когда фитнес-клуб World Class Almaty решил отпраздновать годовщину своего образования. Идею благотворительного марафона подсказали Галимжан Есенов и Айжан Есим. Поддержку марафону оказывают различные частные организации и лично акимат города Алматы.

Заявленные цели 
Корпоративный Фонд «Смелость быть первым» — организатор «Алматы марафона» — называет своей главной миссией содействие оздоровлению нации, ставя в качестве цели организацию массовых спортивных мероприятий, пропагандирующих активный здоровый образ жизни. Фонд вовлекает в занятия физической культурой и спортом людей, выполняя это в соответствии с самыми высокими международными стандартами. В рамках корпоративно-социальной ответственности фонд помогает детям с ограниченными возможностями и особыми потребностями вести активный образ жизни и развиваться физически, в связи с чем часть средств со стартовых взносов идет на создание нужной спортивной инфраструктуры и оказание нужной медицинской помощи.

Все желающие принять участие (лица старше 10 лет) вносят стартовый взнос в размере от 3 до 6 тысяч тенге. Часть собранных средств идет, по традиции, на благотворительные цели.

История 
Алматинский марафон стал одним из первых благотворительных марафонов, на котором собирались средства в помощь больным людям. Первый подобный марафон под названием «Благотворительный марафон — Смелость быть первым» был проведён 27 мая 2012 года, в нём приняли участие около 2500 человек при заявленных 500. Собранные на марафоне были направлены на программу поддержки и реабилитации детей с ДЦП (детским церебральным параличом). Общая сумма благотворительной помощи — 292 500 тенге.

Второй «Алматы марафон» прошёл 28 апреля 2013 года, в рамках которого на старт вышло уже более 5 тысяч участников. Была утверждена традиция проведения марафона в последнее воскресенье апреля. Собранные на марафоне средства были выделены для строительства мини-акваторий в реабилитационном центре «Арди» для реабилитации детей с ДЦП и организации занятий по лечебному плаванию. Общая сумма помощи — 2 752 000 тенге.

Третий «Алматы марафон» состоялся 20 апреля 2014 года. Число участников марафона превысило 10 тысяч человек, собранные средства были переданы добровольному обществу «Милосердие», собирающему средства на лечение больных онкологией детей, а именно 3-летней Дарины Лик. Общая сумма помощи — 10 000 000 тенге. Компания Astana Motors как генеральный партнер марафона также подарила карету скорой помощи для отделения онкологии Научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии города Алма-Аты.

Четвертый марафон состоялся 26 апреля 2015 года, в нём приняли участие 19 тысяч участников из более чем 40 стран мира. Организаторы «Алматы марафона» на собранные средства построили современный стадион для школы интерната № 9 г. Алма-Аты — специализированного учебного заведения детей с тяжелыми нарушениями речи. Общая сумма благотворительной помощи — 7 828 600 тенге. Призёрами марафона стали всего 72 человека (в том числе 27 марафонцев из 9 возрастных категорий).

Юбилейный, пятый марафон, прошёл 24 апреля 2016 года с участием, по разным данным, от 25 до 30 тысяч людей при зарегистрированных 13 300 человек. Медали вручались победителям и призёрам марафона в разных возрастных категориях, а также победителям и призёрам других дистанций. Всего было собрано 12,5 миллионов тенге, на которые были закуплены четыре аппарата для восстановления опорно-двигательной системы: подошвенные имитаторы опорной нагрузки «Корвит» и имитаторы ходьбы «Имитрон». Общая сумма благотворительной помощи — 12 295 000 тенге.

VI «Алматы марафон» стартовал 23 апреля 2017 года. Официально зарегистрировано более 13 тысяч человек из рекордного числа стран — 42, число главных дисциплин расширено до шести. Средства со стартовых взносов были направлены на лечение более 1500 детей с серьёзными заболеваниями из 6 специализированных учреждений. Общая сумма благотворительной помощи — 13 028 500 тенге.

Седьмой «Алматы марафон» прошёл 22 апреля 2018 года по обновленному маршруту. На старт вышло 14 тысяч человек. Часть средств со стартовых взносов направлены на строительство двух спортивных площадок в школах-интернатах и одной детской площадки в детском хосписе:

1. первый хоспис для детей с онкологическими заболеваниями «Я с тобой»,

2. областная специальная школа-интернат для детей с нарушениями зрения города Есик,

3. специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 для детей с интеллектуальными нарушениями развития.

Общая сумма благотворительной помощи — 16 380 500 тенге.

Восьмой «Алматы марафон» прошел 21 апреля 2019 года. На старт вышло 17 тысяч человек. Марафон 2019 признан самым рекордным за все годы.

 На старт вышли участники из максимального количества стран — 53 страны мира.
 Количество команд Экиден — 113.
 Установлен рекорд трассы и всего «Алматы марафона» с 2012 года, как среди мужчин, так и среди женщин — 02:28:34 Зикрилло Маматкулов (Узбекистан) и 02:42:44 Александра Каланова (Россия).
 На благотворительность выделено 26 миллионов тенге.
 Сразу двое участников подали заявки на установление рекорда Гиннесса. Спортсмен-любитель из Польши, путешественник Войцех Мачник. В планах Войцеха — побить мировой рекорд Гиннесса с заявкой «Максимальное количество марафонов, пройденных в различных странах за один год». С августа 2018 года он уже преодолел 35 марафонов. Вторая заявка поступила от Alistair Kealty из Австралии. Его цель преодолеть 52 марафона в 52 странах мира и в каждой установить рекорд.

Благополучателями «Алматы марафона» 2019 стали:

— Алматинская областная школа-интернат № 15 для детей из малообеспеченных семей (строительство спортивной площадки)

— Военно-патриотический клуб юных армейцев краснознаменного крейсера «Киров» (строительство скалодрома)

— Городская программа «Адаптивное катание на горных лыжах и сноуборде для детей с РАС (расстройства аутистического спектра) и другими особенностями в развитии в условиях высокогорья», реализованная Частным Фондом «Pioneer Concept» (строительство многофункциональной спортивной площадки).

Девятый Алматы марафон должен был пройти 19 апреля 2020 года. Но 12 марта 2020 г. в связи с связи с распространением в мире нового вируса Covid-19 и объявленной ВОЗ пандемией Алматы марафон был отменен. На старте планировалось собрать порядка 18 тысяч участников из разных стран мира. Несмотря на отмену Алматы марафона, объявленные в конце 2019 года благотворительные цели, были реализованы по плану:

— Общественное объединение инвалидов «Кенес» Центр социальной адаптации и трудовой реабилитации (оборудованная детская площадка).

— Областная специальная школа — интернат для детей с нарушениями интеллекта г. Есик (строительство футбольного поля).

— НОУ «SOS Детская деревня Алматы» (строительство workout площадки).

— Абилитационный центр «Амалия» по работе с детьми с особенностями в развитии (оборудование для сенсорной интеграции).

— Семейный детский дом «Нур» г. Талгар (строительство спортивной площадки).

Десятый юбилейный «Алматы марафон» состоялся 26 сентября 2021 года. В связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями марафон впервые был перенесен с апреля на сентябрь. На старте были соблюдены все меры безопасности в условиях пандемии. На дистанции 21,1 км был поставлен рекорд трассы участником из Узбекистана — Шохрух Давлатов преодолел полумарафон за 1 час 9 минут и 1 секунду.

Благотворительные цели юбилейного «Алматы марафона» будут реализованы в течение зимы и весны 2022 года.

Также организаторами проводится ряд сезонных и тематических забегов, которые являются подготовительными стартами к весеннему марафону.

Результаты

Марафон (мужчины) — абсолютный зачет

Марафон (женщины) — абсолютный зачет

Примечания

Ссылки 
 Сайт Алматы марафона

Спортивные соревнования в Алма-Ате
Марафоны
Марафоны Казахстана
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2012 года